Il doppio del Comerica Bank Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Noam Okun e Amir Weintraub erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Carsten Ball e Chris Guccione hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
 Harsh Mankad /  David Martin (semifinali)

 Carsten Ball /  Chris Guccione (campioni) 
 Brian Battistone /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Comerica Bank Challenger 2009